Humiriastrum är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Humiriastrum ingår i familjen Humiriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Humiriastrum